Leyva steht für

 eine kolumbianische Stadt, siehe Villa de Leyva

Leyva ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Leyva (* 1980), mexikanischer Fußballspieler
 Antonio de Leyva (1480–1536), spanischer Feldherr und Staatsmann
 Danell Leyva (* 1991), US-amerikanischer Geräteturner
 Héctor Leyva (* 1965), Schachspieler aus El Salvador kubanischer Herkunft
 Héctor Beltrán Leyva (1965–2018), mexikanischer Drogenbaron
 Isidro Leyva (* 1999), spanischer Stabhochspringer
 José Luis Leyva (* 1962), argentinischer Fußballspieler
 Juan de Leyva y de la Cerda, Vizekönig von Neuspanien
 Marcos Arturo Beltrán-Leyva (1961–2009), mexikanischer Drogenbaron
 Pío Leyva (1917–2006), kubanischer Musiker
 Roberto Carlos Leyva (* 1979), mexikanischer Boxer
 Selenis Leyva (* 1972),  kubanisch-US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Covarrubias y Leyva